

Geografia 
 Ledesma, comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 Doñinos de Ledesma, comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León 
 La Mata de Ledesma, comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 Ledesma de la Cogolla, comune spagnolo della comunità autonoma di La Rioja
 Tierra de Ledesma, comarca della Spagna

Persone 
 Alonso de Ledesma (1562-1623) poeta e scrittore spagnolo, iniziatore del concettismo
 Cristian Daniel Ledesma (n. 1982), calciatore argentino naturalizzato italiano
 Cristian Raúl Ledesma (n. 1978), calciatore argentino 
 Emmanuel Jorge Ledesma (n. 1988), calciatore argentino 
 Pablo Ledesma (n. 1984), calciatore argentino
 Ramiro Ledesma Ramos (1905-1936), sindacalista, politico e saggista spagnolo
 Rafael Pompeo Rodrigues Ledesma (n. 1982), calciatore brasiliano